Jerash ist der Name zweier Städte:

 Jerasch in Armenien
 Gerasa in Jordanien